

Geografia 
Il Mar Cinese è composto da mari dell'Oceano Pacifico occidentale:

Mar Giallo – porzione dell'Oceano Pacifico posta a nord del Mar Cinese Orientale, tra la costa cinese e la penisola coreana
Mar Cinese Orientale – porzione dell'Oceano Pacifico che costeggia la parte centrale della costa cinese
Mar Cinese Meridionale – porzione dell'Oceano Pacifico situata a sud del Mar Cinese Orientale